Arthur Dreyfuss (né en 1985), dirigeant dans les médias
 Henry Dreyfuss (1904–1972), designer industriel américain
 Natalie Dreyfuss (née en 1987), actrice américaine
 Richard Dreyfuss (né en 1947), acteur américain
 Stephen Dreyfuss, saxophoniste américain

Homonymie de patronyme